Белонша́м () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Верхня Сона. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 340 км на схід від Парижа, 75 км на північний схід від Безансона, 38 км на північний схід від Везуля.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті нараховувалося 101 оподатковане домогосподарство, у яких проживали 248,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 
 Белоншам на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Белоншам на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Верхня Сона

Примітки 

Муніципалітети департаменту Верхня Сона